Paul Friedländer kan syfta på bland andra:

* Paul Friedländer (1857−1923), tysk kemist
 Paul Friedländer (1882−1968), tysk filolog